

Persone
Anthony Principi  – politico statunitense
Azzurra Principi  – calciatrice italiana
Osvaldo Príncipi  – giornalista sportivo argentino
Paolo Principi  – geologo italiano
Paolo Principi  – ginnasta italiano

Altro
Principi (pl. di "principe") – membri dell'alta aristocrazia
Principi (pl. di "principio") – basi e presupposti iniziali su cui si basa o poggia una teoria
Isole dei Principi  – arcipelago del mar di Marmara